Die Santiago Open 2011 fanden vom 17. bis 22. Oktober 2011 in Santiago de Compostela, Spanien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Adrian Grant, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. In diesem traf er auf Borja Golán, der die Partie mit 14:12, 11:0, 8:11 und 11:6 gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Carlos Cornes einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2011/12
Squashturnier in Santiago de Compostela